Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2015 si è disputato dal 17 marzo al 6 aprile 2015, data della finale al Lucas Oil Stadium di Indianapolis. Si è trattato della 77ª edizione della manifestazione, e vi hanno partecipano 68 squadre.

Ha vinto il titolo la Duke University, allenata da Mike Krzyzewski, al 5º titolo in carriera. Tyus Jones è stato nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate 
Le squadre qualificate all'edizione 2015 sono 68, suddivise in quattro gironi. Come previsto dal regolamento della NCAA, accedono automaticamente di diritto al torneo le squadre vincitrici delle singole Conference. I rimanenti posti vengono assegnati secondo il criterio dellat-large bid, ovvero secondo una scelta effettuata da dieci rappresentanti (tra Atletic directors e Commissioner'') delle varie Conference.

 South Region 

 West Region 

 East Region 

 Midwest Region 

 Risultati 
 First Four 
Data: 17 marzo.

Data: 18 marzo.

 Fasi regionali 
 South Regional 

 West Regional 

 East Regional 

 Midwest Regional 

 Final Four 

 Tabellini SemifinaliFinale Formazione vincitrice Allenatore:  Mike KrzyzewskiVice-allenatori''': Jeff Capel, Nate James, Jon Scheyer

Note

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2015
Campionato di pallacanestro NCAA Division I